Франсвиль:
 Франсвиль — город на востоке Габона.
 Франсвиль — город-государство на Новых Гебридах, 1889—1890.